Niemcy:
 Groß Niendorf – dzielnica gminy Zölkow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Groß Niendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Zobacz też 
 Niendorf